Ship Ahoy  – film del 1919 diretto da Charley Chase
 Ship Ahoy  – cortometraggio di animazione diretto da Wallace A. Carlson
 Ship Ahoy  – cortometraggio del 1920 diretto da Al St. John
 Ship Ahoy  – cortometraggio/documentario del 1928 prodotto dalla Fox Film Corporation
 Ship Ahoy  – cortometraggio del 1929 diretto da Doc Salomon
 Ship Ahoy  – cortometraggio del 1931 prodotto dalla Warner Bros.
 Rotta sui Caraibi (Ship Ahoy) – film del 1942 diretto da Edward Buzzell